Алекса́ндр Алекса́ндрович Геракли́тов () — профессор отделения мордовского языка и культуры Саратовского университета, член Саратовской ученой архивной комиссии.

Биография 
Родился  (по метрике ) 1867 года в Камышине. Через год семья переехала в Саратов. Окончил Саратовскую мужскую гимназию, затем начал учёбу в Казанском университете. Но в связи с участием в студенческих волнениях был вынужден оставить университет и вернуться в Саратов.

Работал писцом в Саратовской казённой палате, конторщиком в Управлении Рязано-Уральской железной дороги, делопроизводителем отдела народного здравия в Саратовском губернском земстве. Несмотря на трудности, много читал, серьёзно занимался изучением иностранных языков, участвовал в археологических раскопках.

23 марта 1908 года он был избран членом Саратовской учёной архивной комиссии (СУАК) и помощником библиотекаря; с 1909 года — хранитель её исторического архива. С 1914 года также состоял членом Таврической учёной архивной комиссии.

С 1917 года начал работать в Саратовском университете. В 1919 году был избран доцентом историко-филологического факультета. Помимо преподавательской работы выполнял обязанности уполномоченного Главного архивного управления по Саратовской губернии. В это же время занимался организацией работы рукописного отдела библиотеки Саратовского университета. В 1928 году он был утверждён в звании профессора отделения мордовского языка и культуры Саратовского университета.

Научные интересы Гераклитова были широки и разнообразны: история Саратовского края, изучение старопечатных книг (работы по истории отечественного книгопечатания, филиграням рукописных и печатных документов русского происхождения), изучение истории мордовского народа. Он — автор 70 опубликованных научных работ и множества неопубликованных рукописей и подготовительных материалов. В 1923 году вышла его книга «История Саратовского края в XVI—XVIII вв.», которая на долгие годы стала учебником по истории Саратовского края.  А. А. Гераклитов занимает особое место среди краеведов и учёных, стоявших у истоков гуманитарного образования в Саратове.

Умер в Саратове 11 апреля 1933 года.

Сочинения

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Выпускники Саратовской гимназии
Архивисты СССР
Краеведы Российской империи
Краеведы СССР
Персоналии:Саратов
Члены Таврической учёной архивной комиссии